Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу замість цього турніру вирішили взяти участь у Dubai Tennis Championships 2010.
Хісела Дулко і Едіна Галловіц виграли титул, у фіналі перемігши пару Ольга Савчук і Анастасія Єкімова з рахунком 6–2, 7–6(6).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles Draw

Copa Sony Ericsson Colsanitas, парний розряд
2010